Municipio de Richland puede hacer referencia a:

 Municipio de Richland (condado de Adair, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Allegheny, Pensilvania).
 Municipio de Richland (condado de Allen, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Barton, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Beaufort, Carolina del Norte).
 Municipio de Richland (condado de Belmont, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Benton, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Brookings, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Brookings, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Brown, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Bucks, Pensilvania).
 Municipio de Richland (condado de Butler, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Cambria, Pensilvania).
 Municipio de Richland (condado de Carroll, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Chickasaw, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Clark, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Clinton, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Codington, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Cowley, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Darke, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Decatur, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Defiance, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de DeKalb, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Delaware, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Desha, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Dickinson, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Douglas, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Edmunds, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Fairfield, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Ford, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Fountain, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Franklin, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Fulton, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Gasconade, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Grant, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Greene, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Guernsey, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Guthrie, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Hamilton, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Harvey, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Holmes, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Jackson, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Jasper, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Jay, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Jefferson, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Jewell, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Jones, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Kalamazoo, Míchigan).
 Municipio de Richland (condado de Keokuk, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Kingman, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Labette, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de LaSalle, Illinois).
 Municipio de Richland (condado de Lee, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Little River, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Logan, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Lyon, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Macon, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Madison, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Madison, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Mahaska, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Marion, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Marshall, Illinois).
 Municipio de Richland (condado de Marshall, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de McCook, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Miami, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Miami, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Missaukee, Míchigan).
 Municipio de Richland (condado de Monroe, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Monroe, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Montcalm, Míchigan).
 Municipio de Richland (condado de Morgan, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Newton, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Ogemaw, Míchigan).
 Municipio de Richland (condado de Ottawa, Kansas)]].
 Municipio de Richland (condado de Ozark, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Putnam, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Randolph, Carolina del Norte).
 Municipio de Richland (condado de Republic, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Rice, Minnesota).
 Municipio de Richland (condado de Rush, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Sac, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Saginaw, Míchigan).
 Municipio de Richland (condado de Saunders, Nebraska).
 Municipio de Richland (condado de Scott, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Shelby, Illinois).
 Municipio de Richland (condado de Stafford, Kansas).
 Municipio de Richland (condado de Steuben, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Stoddard, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Story, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Tama, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Venango, Pensilvania).
 Municipio de Richland (condado de Vernon, Misuri).
 Municipio de Richland (condado de Vinton, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Wapello, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Warren, Iowa).
 Municipio de Richland (condado de Washington, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Whitley, Indiana).
 Municipio de Richland (condado de Wyandot, Ohio).
 Municipio de Richland (condado de Yell, Arkansas).
 Municipio de Richland (condado de Burke, Dakota del Norte).
 Municipio de Richland (condado de Beadle, Dakota del Sur).
 Municipio de Richland (condado de Clarion, Pensilvania).